Лос Агиларес има више значења:

 Лос Агиларес, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Агиларес (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Агиларес (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Агиларес (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Агиларес (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Агиларес (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику